Rhachotropis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Smith 1883. Rhachotropis ingår i familjen Eusiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Rhachotropis